В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-4, 2-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Відсутня
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)

 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (півфінал)
 Сью Баркер (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International